Tao of the Dead – siódmy album studyjny amerykańskiej grupy rockowej …And You Will Know Us by the Trail of Dead wydany 4 lutego 2011.

Lista utworów 
 Tao of the Dead Part I: Tao of the Dead
 "Introduction: Let's Experiment" – 2:23
 "Pure Radio Cosplay" – 5:26
 "Summer of All Dead Souls" – 4:17
 "Cover the Days Like a Tidal Wave" – 2:51
 "Fall of the Empire" – 2:27
 "The Wasteland" – 2:33
 "The Spiral Jetty" – 1:48
 "Weight of the Sun (or the Post-Modern Prometheus)" – 2:19
 "Pure Radio Cosplay (Reprise)" – 3:18
 "Ebb Away" – 2:41
 "The Fairlight Pendant" – 5:43

Tao of the Dead Part II: Strange News From Another Planet – 16:32
 
 "Know Your Honor"
 "Rule by Being Just"
 "The Ship Impossible"
 "Strange Epiphany"
 "Racing and Hunting"

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2011